GADO, Groninger Autobusdienst Onderneming, van 1924 tot 1998 een busonderneming in Groningen en Drenthe
Gado, Pseudoniem van Godfrey Mwampembwa, een Tanzaniaans redactioneel cartoonist
 Gado (star wars), is een ras uit de Star Wars-reeks. 
Gadogado, een Indonesisch groentegerecht